Пётр Ива́нович Шесто́в (1847—1915) — архитектор, академик Императорской Академии художеств.

Биография 
Окончил Воронежское уездное училище (1864). Вольноприходящий ученик Императорской Академии художеств (1864–1871). Получил малую серебряную медаль Академии (1869) за «проект каменной церкви об одном пределе при великокняжеском загородном дворце» и большую серебряную медаль (1871). Звание классного художника 3-й степени (1871). Звание классного художника 1-й степени (1883). Звание академика (1887) за «проект пассажирского здания конечной станции железной дороги в столице».

Архитектор Министерства юстиции, Государственного Совета, Петербургского окружного суда; служил в хозяйственном комитете Сената, Государственной канцелярии (с 1897), архитектор Мариинского дворца (1900-е). Гласный Городской думы (с 1898). Член различных петербургских городских обществ и комиссий.

После 1895 года Шестов приобрёл кирпичный завод и строил преимущественно из своего кирпича, редко продавая его другим строителям. Вместе с архитектором В. А. Липским содержал Товарищество по изготовлению кирпича (1898—1910).

Проекты и постройки

Санкт-Петербург 
 Дом-полуособняк Никитенко. 7-я Советская улица (1870-е, не сохранился);
 Особняк Ф. И. Власовой. Мытнинская улица, 33 (1874—1875, не сохранился);
 Деревянные дома П. Н. Харкова на углу Провиантской и Церковной улиц (1870-е, не сохранились);
 Доходный дом (перестройка). 10-я Красноармейская улица, 13 (1874);
 Доходный дом С. Д. Шереметева (надстройка и перестройка). Литейный проспект, 51 (1874—1875); 
 Доходный дом А. Д. Мурузи (совместно с Н. В. Султановым. Автор-строитель А. К. Серебряков). Литейный проспект, 24 — улица Пестеля, 27 — улица Короленко, 14 (1874—1876); 
 Доходный дом. Переулок Джамбула, 15 (1875); 
 Доходный дом. 11-я Красноармейская улица, 4 (1878—1879);
 Доходный дом. 12-я Красноармейская улица, 5 (1878—1879);
 Здание Дворянского земельного банка (перестройка и расширение). Улица Марата, 26 — Кузнечный переулок, 11 (1879; построено заново в 1981 году);
 Подворье Киево-Печерской Лавры. Братский корпус, дом причта. Набережная Лейтенанта Шмидта, 27, 27А — 15-я линия ВО, 2А, 2Б (1879);
 Доходный дом А. Е. Смирнова (включён существовавший дом). Улица Восстания, 40А — улица Рылеева, 18А — Манежный переулок, 19А (1880);
 Доходный дом П. И. Шестова (надстройка''). Лиговский проспект, 76 (1880—1881);
 Доходный дом. Гороховая улица, 68 (1882);
 Доходный дом В. А. Богдановича (правая часть). Улица Восстания, 13 — переулок Ульяны Громовой, 1 (1882);
 Особняк Л. П. Шафровой. Ординарная улица, 6 (1888);
 Доходный дом. Улица Тюшина, 7 — Воронежская улица, 22—24 (1902);
 Церковь Спаса Преображения у станции Ермоловская. Сестрорецк. Улица Максима Горького, 18 — Оранжерейная улица, 19 (1904, не сохранилась);
 Устройство зала заседаний Государственной думы в Таврическом дворце (совместно с А. Р. Бахом). Шпалерная улица, 47 (1905—1906).

Другие места 
 Дача Поливанова в Шмецке (1874—1875).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Архитекторы Санкт-Петербурга